Das Mixed-Doppel der Australian Open 2019 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Gabriela Dabrowski und Mate Pavić.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw auf der Homepage des Turniers (englisch)
 

Mixed
2019